Termenul „Sartorius” se poate referi la:

Sartorius AG, o firmă de tehnologie bio germană 
Musculus sartorius, mușchiul croitor între bazin și tibie
Sartorius Point, peninsulă în Antarctica

Nume de persoane
Auguste von Sartorius (1830–1895), misionară
Balthasar Sartorius (1534–1609), teolog adept al lui Luther
Carl Sartorius (1865–1945), jurnalist german
Christian Sartorius (1796–1872), politician american de origine germană
Erasmus Sartorius (1587–1637), compozitor german
Margrit Sartorius (1974-), actriță germană
Walter Sartorius (1875–1937), arhitect german
Wolfgang Sartorius von Waltershausen (1809–1876), geolog german
Hermann Wolfgang Sartorius von Waltershausen (1882–1954), compozitor german
Jacob Sartorius  (n. 2 octombrie 2002), social media star, compozitor, cântăreț

Vezi și
Croitor, forma românească a numelui
Schneider, forma germană 
Taylor, forma engleză
Sartori, forma italiană

Nume de familie